Сови́ца — гидроним:

 Совица (верхний приток Прута) — река в Кицманском районе Черновицкой области Украины
 Совица (нижний приток Прута) — река в Заставновском и Кицманском районах Черновицкой области Украины